Khnatsakh peut désigner :
 Khnatsakh, une communauté rurale de la région d'Askeran au Haut-Karabagh ;
 Khnatsakh, une communauté rurale du marz de Syunik en Arménie.